Příjmení Hejtmánek nosí více významných osobností:

 Jan Hejtmánek (1914–1990) – český výtvarník, básník a filozof
 Libor Hejtmánek (* 1974) – český magik, gnostik, mystik, okultista a jeden z čelných představitelů moderního satanismu v ČR
 Tomáš Hejtmánek (* 1971) – český filmový režisér

Související články 
 Hejtman